Schloss Esterházy ist der Name folgender Schlösser

 Schloss Esterházy (Eisenstadt) in Eisenstadt, Burgenland, Österreich
 Schloss Esterházy (Fertőd) in Fertőd, Ungarn
 Schloss Esterházy (Kapuvár) in Kapuvár, Ungarn
 Schloss Esterházy in Devecser, Ungarn
 Schloss Esterházy (Galanta) in Galanta, Slowakei 

Siehe auch:
 Palais Esterházy